Clannad 2 – drugi album irlandzkiej grupy folkowej o nazwie Clannad. Został wydany w roku 1975 przez wydawnictwo Gael Linn.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Clannad
Albumy muzyczne wydane w roku 1975